O título de Conde de Laborim foi criado por decreto de 22 de Outubro de 1862 do rei D. Luís I de Portugal a favor de José Joaquim Gerardo de Sampaio, 1º conde de Laborim, único titular.

Titulares 
1. José Joaquim Gerardo de Sampaio, 1º conde de Laborim

Laborim